Název Tehov má více sídel:

 Tehov (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Tehov (hrad) – zaniklý hrad v této vesnici
 Tehov (okres Benešov) – obec v okrese Benešov